Santa Magdalena de Pulpis kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Magdalena de Pulpis (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Santa Magdalena de Pulpis (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar